Garray är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Garray ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Garray är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Garray ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Garray. Runt Garray är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Soria,  km söder om Garray. Trakten runt Garray består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kastilien och Leon